

Zoologia 
Gatto – mammifero carnivoro della famiglia dei felini

Persone 
Alberto Gatto – calciatore italiano
Alfonso Gatto – poeta, giornalista e scrittore italiano
Anthony Gatto – giocoliere statunitense
Bartolomeo Gatto – pittore e scultore italiano
Clarita Gatto – attrice italiana
Ivan Gatto – cestista italiano
Leonardo Gatto – calciatore italiano
Luciano Gatto – autore di fumetti italiano
Massimiliano Gatto – calciatore italiano
Oscar Gatto – ciclista italiano
Roberto Gatto – batterista italiano
Simone Gatto – politico e senatore italiano
Vincenzo Gatto – politico italiano
Cecilia Gatto Trocchi – antropologa e scrittrice italiana

Altro
Gatto – figura dell'araldica
Gatto – macchina da assedio usata nel medioevo
 Gatto – personaggio di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
 Gatto – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Gatto – costellazione